Bagabag (Nueva Vizcaya), een gemeente in de Filipijnse provincie Nueva Vizcaya;
 Bagabag (eiland), een eiland in Papoea-Nieuw-Guinea.